

Persone
Suga – rapper, produttore discografico e compositore sudcoreano
Daiki Suga – calciatore giapponese
Kishio Suga –artista giapponese 
Toshirō Suga – artista marziale giapponese
Yoshihide Suga – politico giapponese
Yoshiyuki Suga – sceneggiatore giapponese

Altro
Suga – EP della rapper statunitense Megan Thee Stallion del 2020